Salle kan syfta på:

Geografi

Italien 
 Salle, Italien, kommun

Storbritannien 
 Salle, England, perish